La Villa « sans souci » est le premier album et la vingt-septième histoire de la série Tif et Tondu de Will, Fernand Dineur et Henri Gillain. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
Tandis que Tif se prend pour un grand détective en lisant des romans policiers, Tondu loue une maison de vacances à Béconville. Voulant donner une leçon à son ami, il lui écrit sous un faux nom pour lui proposer une enquête, factice évidemment. Tif tombe dans le piège et s'en trouve marri quand il découvre la vérité. Il se pourrait toutefois que cette fausse affaire de fantômes cache une vraie affaire bien plus dangereuse...

Personnages

Historique 
Évoquant des aspects de contrebande sur des produits courants, sur l'action des douaniers à la frontière, cet album pourra sembler déroutant aux lecteurs de ce siècle. De même les évocations musicales, Henri Garat et Charles Trenet, sont datées. Certains pourront y trouver un charmant parfum rétro tandis que d'autres y verront une œuvre assez poussiéreuse, au scénario plutôt naïf loin en tout cas de ce que seront un peu plus tard les aventures des deux compères.

Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si Dupuis a longtemps reculé avant de publier cet album.

Pour autant l'historien, le sociologue ou l'ethnographe trouveront dans cet ouvrage mille détails qui en disent long sur la vie rurale de la France de l'époque.

Publication

Revues 
 Spirou du #685 au #730 (1951)

Album 
 Première édition chez Albino en 1982 (325 exemplaires numérotés)
 Réédition chez Dupuis en 1985

Notes et références

Liens externes 
  
  
 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1951
Histoire publiée pour la première fois en 1952